Чемпионат Люксембурга по футболу 2004/2005 — 91-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 7 августа 2004 года по 29 мая 2005 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Турнир за выживание

Группа А

Группа В

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2004/2005
Футбол в Европе в 2004 году
Футбол в Европе в 2005 году
Спорт в Люксембурге в 2004 году
Спорт в Люксембурге в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005